Neuenhain bezeichnet
 einen Ortsteil von Neuental im Schwalm-Eder-Kreis, siehe Neuenhain (Neuental)
 einen Stadtteil von Bad Soden am Taunus, siehe Neuenhain (Bad Soden am Taunus)